Otto Löwenborg kan syfta på:

* Otto Löwenborg (1839–1904), svensk militär
 Otto Löwenborg (1888–1969), svensk tullman och schackspelare